Divizia A (1969/1970) – 52. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna UTA Arad. Tytuł króla strzelców zdobył Ion Oblemenco, który w barwach klubu Universitatea Krajowa strzelił 19 goli. Do Divizia B spadły zespoły Crişul Oradea oraz ASA Târgu Mureș.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 }

1969 w piłce nożnej
1970 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii